Оборонное

 Оборонное (трамвайное депо, Тула) — одно из трамвайных депо (парков) тульского трамвая.
 Оборонное (село) — село в Балаклавском районе Севастополя